Полтавська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Полтавська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Полтавська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.